Ричард Джеймс Брайт (; 28 июня 1937 — 18 февраля 2006) — американский актёр.

Биография 
Ричард Брайт родился в Бруклине. Отец, Эрнест Брайт — судостроитель, мать — Матильда Скотт. С 18 лет начал сниматься в телесериалах и фильмах. Ричард снимался в фильме режиссёра Френсиса Форда Копполы «Крёстный отец» (1972), где он исполнил роль телохранителя Майкла Корлеоне по имени Эл Нери, отличающегося хладнокровием, жестокостью и непоколебимой верностью дону Майклу Корлеоне.
Позже сыграл эту роль в фильмах «Крёстный отец 2» (1974) и «Крёстный отец 3» (1990). Также снимался в таких фильмах, как «Побег» (1972), «Волосы» (1979), «Каратели» (1983), «Однажды в Америке» (1984), «Красная жара» (1988).

Первой женой была Элиза Гранис, с 1957 по 1960 год, родился один ребёнок. С 28 августа 1967 года был женат на Сью Ди Уоллес. С 11 июня 1977 года его женой была актриса Рутанья Альда, родившая ему одного ребёнка.

18 февраля 2006 года Ричарда Брайта насмерть сбил автобус, когда тот переходил улицу. Актёр попал под заднее колесо, водитель, не заметив этого, продолжал движение.

Фильмография

Примечания

Ссылка 

Родившиеся в 1937 году
Родившиеся 28 июня
Умершие 18 февраля
Умершие в 2006 году
Актёры телевидения США
Родившиеся в Бруклине